Telford (Engeland), plaats in het graafschap Shropshire in Engeland
Telford (Pennsylvania), plaats in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten

Zie ook 
Telford and Wrekin, district in het graafschap Shropshire in Engeland
Telfords spitsmuis, spitsmuis uit het geslacht Crocidura
Telfort, een internetprovider